Qarabulaq – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Qarabulaq – centro abitato del distretto di Göygöl, in Azerbaigian
 Qarabulaq – centro abitato del distretto di Oğuz, in Azerbaigian
 Qarabulaq – centro abitato del distretto di Qobustan, in Azerbaigian
 Qarabulaq – centro abitato del distretto di Quba, in Azerbaigian
 Qarabulaq – centro abitato del distretto di Xızı, in Azerbaigian
 Qarabulaq – centro abitato del distretto di Xocalı, in Azerbaigian